Mälskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Mälskär (Föglö, Åland), ö, 
 Mälskär (Kökar, Åland), ö,